Івакін Гліб Юрійович — заступник директора Інституту археології НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор історичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Івакін Олексій Аркадійович — завідувач кафедри філософії Національного університету «Одеська юридична академія», доктор філософських наук, професор, лауреат Державної премії Казахської РСР у галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Івакін Юрій Олексійович — український літературознавець і письменник, дослідник творчості Т. Г. Шевченка.
Прізвища